Вторая лига Румынии по футболу 2019/2020 — 80-й сезон второго по значимости футбольного первенства Румынии. Он начался 3 августа 2019 года и закончился 2 августа 2020 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Регламент 
В Лиге II выступают 20 команд. Первые 2 команды выходят в Лигу I. Команда, занявшая 3-е место играет стыковые матчи с 12-й командой из Лиги I. 5 последних команд выбывают в региональную Лигу III.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона Лига II претерпела следующие изменения:

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Исключенные команды 
Лучаферул Орадя выбыл из Лиги II 30 июля 2019 года, за три дня до старта чемпионата по финансовым причинам и был зачислен в Лигу III.

Команды спасенные от вылета 
Энергетичанул был спасён от вылета из-за выхода Лучаферул Оради.

Другие изменения 
Энергетичанул переехал из Петрошани в Тыргу-Жиу, но клуб будет проводить свои домашние матчи на Городском стадионе в Дробета-Турну-Северин, пока не будет открыт стадион Тудор Владимиреску в Тыргу-Жиу.

Переименованные команды 
КСМ Школар Решица был переименован в КСМ Решица после того, как он восстановил свое право на использование бренда и репутацию старой команды.

Энергетичанул был переименован в Вииторул Пандурий Тыргу-Жиу.

Турнирная таблица 

Обновлено для матчей, сыгранных на 14 мая 2020 года. Источник: FRF

Правила классификации: 1) Очки; 2) Очки в очных встречах между командами; 3) Разница мячей в очных встречах между командами; 4) Забитые мячи; 5) Мячи, забитые в выездных матчах в рамках очных встреч между командами; 6) Разница забитых и пропущенных мячей
Примечания
  1: Конкордия, Чиксереда Меркуря-Чук и Пандурий были спасены от вылета из-за приостановки сезона из-за пандемии COVID-19.
  2: Спортул Снагов выбыл из чемпионата во время зимнего перерыва, во второй части чемпионата ему были засчитаны технические поражения 0:3.
  3: Дако-Джетика снялась с турнира после 13-го тура, и все её результаты были отменены.

Плей-офф за выход в Лигу I 
Был проведён плей-офф турнир между 6 лучшими командами чемпионата (после 25 туров), чтобы определить две команды, которые выйдут в Лигу I и команду, занявшую третье место, которая проведёт ещё один матч плей-офф против 12-й команды Лиги I. Команды начали плей-офф с половиной набранных очков до перерыва в регулярном сезоне.

Примечания
  4: Петролул оказался выше Рапида в таблице за счёт наибольшего количества очков, набранных в основном турнире.

Стыковые матчи
«Миовени», занявший 3 место играл стыковые матчи за право играть в следующем сезоне в Лиге I с командой «Киндия Тырговиште», занявшей 14 место в Лиге I.

|}

Таким образом по сумме двух матчей выиграл клуб «Киндия Тырговиште» и будет играть в Лиге I в следующем сезоне.

Примечания

Ссылки 
 Лига 2 2019/20
 Профиль Лиги 2 на FlashScore.ru

2019/2020
Румыния